

Patronyme 

 Paolo Roversi (1947-), photographe de mode et portraitiste italien ;
 Paolo Roversi (1975-), journaliste, scénariste et écrivain italien de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Roberto Roversi (1923-2012), écrivain, poète, libraire et journaliste italien.